Коджану () — румынская фамилия. Известные носители:

 Коджану, Вероника (род. 1965) — румынская гребчиха.
 Коджану, Роксана (род. 1986) — румынская гребчиха.